Canción de cuna puede referirse a:

 Canción de cuna o nana, canción para adormilar a los niños;
 Canción de cuna (1911), obra de teatro de Gregorio Martínez Sierra;
 Canción de cuna, lado A del sencillo Canción de cuna / Canto al trabajo voluntario de Osvaldo Rodríguez;
 Canción de cuna, películas:
 Canción de cuna (1933), película estadounidense de Mitchell Leisen;
 Canción de cuna (1941), película argentina de Gregorio Martínez Sierra;
 Canción de cuna (1953), película mexicana de Fernando de Fuentes;
 Canción de cuna (1961), película española de José María Elorrieta;
 Canción de cuna (1994), película española de José Luis Garci.